Scarecrow signifie épouvantail en anglais.

 Scarecrow est le titre original du film américain L'Épouvantail, réalisé par Jerry Schatzberg en 1973.
 Scarecrow est un film américain réalisé par Emmanuel Itier en 2002.
 La chanson The Scarecrow des Pink Floyd apparaît sous le titre Scarecrow en face B du single See Emily Play.
 Scarecrow and Mrs. King est le nom original de la série Les deux font la paire.
 Scarecrow est un groupe français de blues hip hop.

Voir aussi 
 The Scarecrow
 Épouvantail (homonymie)
 L'Épouvantail

Homonymie de titre